Jacob Josefson (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Djurgårdens IF, il débute dans l'Elitserien le . Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  par le SKA Saint-Pétersbourg. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au premier tour,  au total par les Devils du New Jersey.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 50|| 5|| 11|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 43|| 8|| 12|| 20|| 20|| 14|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2010-2011|| Devils d'Albany|| LAH|| 18|| 3|| 9|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Devils du New Jersey|| LNH|| 28|| 3|| 7|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Devils du New Jersey || LNH || 41|| 2|| 7|| 9|| 6|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| Devils d'Albany || LNH || 4 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 38 || 10 || 15 || 25 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Devils du New Jersey || LNH || 22 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Devils du New Jersey || LNH || 27 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 62 || 6 || 5 || 11 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 58 || 4 || 10 || 14 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 38 || 1 || 9 || 10 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 39 || 2 || 2 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Djurgårdens Hockey || SHL || 40 || 12 || 23 || 35 || 32 || 15 || 1 || 6 || 7 || 6
|-
| 2019-2020 || Djurgårdens Hockey || SHL || 30 || 5 || 11 || 16 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Djurgårdens Hockey || SHL || 27 || 7 || 7 || 14 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Djurgårdens Hockey || SHL || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

| 315 || 20 || 44 || 64 || 84 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0

Au niveau international 

| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 3||4||1||5||0||+3||  align="left"|Quatrième place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde junior ||6||0||0||0||2||-1|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||3||4||7||2||+5|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 2|| 4|| 2|| +1|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en mars 1991
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Stockholm
Joueur des Sabres de Buffalo